У́лица Плеха́нова — одна из централей магистралей города Липецка. Проходит в Советском и Правобережном округах от реки Липовки до улицы Гагарина. Пересекает улицы Кузнечную, Сапёрную, Зегеля, Желябова и Пролетарскую. Параллельно проходит Интернациональная улица.

Улица сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Первоначально называлась Продо́льной у́лицей по положению относительно соседних Гостиной и Дворянской улиц (ныне улицы Интернациональная и Ленина). В 1928 году переименована в честь советского политического деятеля Г. В. Плеханова, который жил на этой улице в деревянном доме (ул. Плеханова, 36; ныне Дом-музей Г. В. Плеханова).

Проект расширенной улицы Плеханова с созданием на ней трамвайной линии появился ещё в 1950-х годах. В 1960-х годах началась реконструкция улицы. Старые деревянные дома сносили и строили вместо них хрущёвки 464-й серии. На пересечении с улицей Зегеля создали площадь Плеханова. Трамвайная и троллейбусная линии в дальнейшем были демонтированы.

Позже на улице появились два панельных дома на железобетонной раме с устройством на первом этаже помещений соцкультбыта. Больше в Липецке их не строили.

В 1970-х годах на улице Плеханова построили кубовидное здание МТС (междугородней телефонной станции). Рядом появился 9-этажный жилой дом № 3 «с индивидуальной архитектурой фасадов» (арх. Б. П. Канцане и М. В. Мордухович).

Дом № 72 занимает Правобережный районный суд. Ранее, до 1991 года, здесь были райкомы КПСС и ВЛКСМ Правобережного района. В 2008 году началась реконструкция здания. К 2010 году 3-этажное здание должно было стать 5-этажным; кроме того, пристроены дополнительные флигели.

В доме № 51а расположена школа-лицей № 44. Она была первой липецкой средней школой, получившей статус лицея.

Кроме вышеупомянутых объектов и учреждений улица Плеханова насыщена различными предприятиями торговли, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, связи, развлекательными объектами. В значительной степени они расположены на нижних этажах жилых зданий.

Началом улицы Плеханова является Сапёрный спуск.

В настоящее время в начале улицы (у пересечения с Кузнечной) возводятся многоэтажные жилые дома.

Фотогалерея

Транспорт 
Ранее на всем протяжении улицы Плеханова ходил трамвай, позднее троллейбус.
 к домам начала улицы — авт. 2, 9т, 12, 33, 33а, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352, 359, ост.: «Театральная пл.».
 к домам начала и середины улицы — авт. 2, 9т, 12, 33, 33а, 300, 302, 315, 352, ост.: «Пл. Плеханова», авт. 36, 300, 306, 322, 325, 345, 359, ост.: «Улица Зегеля».
 к домам конца улицы — авт. 2, 9т, 12, 33, 33а, 300, 302, 315, 352, ост.: «Пролетарская ул.»; авт. 11, 24, 24а, 311, 324, 345, 346, 347, ост.: «Ул. Гагарина».

Примечания 

Улицы, названные в честь Георгия Плеханова
Улицы Липецка
Советский округ Липецка
Правобережный округ Липецка